Семирадский — фамилия. Известные носители:

 Семирадский, Александр Антонович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Семирадский, Генрих Ипполитович (1843—1902) — русский художник-академист польского происхождения.